Il Borro Fontepatri e colle Alberti è un torrente della Toscana.

Il percorso 

Nasce a San Martino a Gangalandi, una frazione di Lastra a Signa, per poi sfociare nel fiume Arno, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Ponte a Signa, anche quest'ultima una frazione di Lastra a Signa.

Il bacino del Borro Fontepatri e colle Alberti 
Il suo bacino ricade nel comune di Lastra a Signa e nelle sue frazioni:
San Martino a Gangalandi
Ponte a Signa.

Curiosità 
Il torrente ha due nomi perché il ruscello che nasce dal bosco de' Pucci affluisce nel ruscello che nasce dal colle Alberti. Fontepatri perché nel momento che i due corsi d'acqua si uniscono il corso si trova nel bosco di Fontepatri.

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

Fontepatri
Fontepatri